В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 2-6, 7-5, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
  Яна Новотна (півфінал)

 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open